Thelia est une application web libre de commerce électronique (e-commerce) s'appuyant sur le framework PHP Symfony. Elle est distribuée sous licence publique générale GPL v3.0.

Historique 
Thelia a été initiée par la société Octolys en 2005. L'application a été publiée sous licence GPL en décembre 2006. Depuis 2012, c'est la société française OpenStudio qui a repris l'édition de Thelia et continue de faire évoluer l'application. Thelia est présentée comme une alternative libre au logiciel Shopify

Environnement technique 
Thelia doit être déployée sur un serveur Web sur lequel PHP 5 et MySQL sont installés. L'application ne nécessite pas l'installation de logiciels tiers. L'installation est possible sur une solution d'hébergement mutualisé.

Thelia 2 peut être déployée dans un conteneur Docker .

Thelia version 2 
La version 2 de Thelia est sortie le 2 mai 2014 et correspond à une refonte complète. La version 2 garde la même philosophie que la version 1, mais se base sur des composants et des principes d'architectures nouveaux. Thelia repose désormais sur des composants Symfony 2.8, et utilise le système de template Smarty. La gestion des dépendances repose sur Composer, et le framework Bootstrap est utilisé pour construire les templates front-office et back-office.

Philosophie de l'application 
Thelia reprend le principe de boucles de contenu popularisés par SPIP. Il devient ainsi possible d'exploiter des interfaces utilisateurs complètement indépendantes du système, et de les adapter à Thelia par la manipulation de boucles. Ce type de solution permet de concilier une totale liberté dans la création de l'interface avec l'utilisation d'un back office prêt à l'emploi.

Depuis Thelia 2, le système de template est a été généralisé: il est utilisé en front-office, en back-office, lors de la création des messages envoyés par e-mail, et pour la création de documents PDF.

Fonctionnalités 

L'application présente les fonctionnalités standard d'un site de vente en ligne :

 Fonctionnalités de base qui répondent à la plupart des besoins principaux d'un commerce en ligne.
 Nombre de produits et de catégories illimitées 
 Gestion complète d'un catalogue de produits, avec déclinaisons et attributs, marques, images et documents, associations entre les produits
 Factures et autres documents PDF
 Administration multi-langues 
 Prise en charge les multi-devises, avec mise à jour automatique du taux de change
 Les clients peuvent voir leur historique de commandes et les statuts de suivi de commande (PDF automatique) 
 Gestion du panier 
 Recherche rapide et approfondie des produits 
 Déclinaison possible d’une même référence produit (ex : T-shirt taille M, L, XL…). Ainsi que des combinaisons de déclinaisons (ex : T-shirt vert taille M, vert taille L, bleu taille M, bleu taille L... ) 
 Création de contenus riches avec un éditeur HTML avancé (TinyMCE), pour gérer simplement le rédactionnel de la boutique en ligne. 
 Création de promotions en pourcentage ou somme fixe, avec la possibilité de définir des conditions d'application
 Interfaçable avec de très nombreuses solutions de paiement en ligne et hors ligne
 URL rewriting 
 Gestion des shopbots

Des modules pour ajouter des fonctionnalités 
Thelia dispose depuis sa version 1.3 d'un système d'extension des fonctionnalités par des plugins, qui peuvent être installés depuis le back-office.

Ceux-ci sont dénommés "modules" à partir de Thelia 2, et peuvent aussi être installés via Composer.

L'architecture interne de Thelia 2 est basée sur le patron de conception Observer , ce qui offre aux développeur la possibilité d'intervenir à tous les niveaux dans le fonctionnement du système (tunnel de commande, gestion des produits, clients, commandes, etc.).

Les modules Thelia 2 sont disponibles sur modules.thelia.net, ainsi que sur le dépôt Github thelia-modules.

Support 
Un forum de support en français et en anglais est disponible sur forum.thelia.net

Voir aussi

Articles connexes 
 OsCommerce
 CyberShop
PrestaShop
Magento
PEEL
RBS Change

Notes et références

Liens externes 
  Site internet de l'éditeur (thelia.net)

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel écrit en PHP
Commerce électronique
Produit lancé en 2005